APG II – Akronim drugiej wersji systemu APG klasyfikującego rośliny okrytonasienne ściśle w oparciu o kryterium filogenetyczne. System ten opublikowany został przez taksonomów skupionych w Angiosperm Phylogeny Group w roku 2003 jako zrewidowana wersja systemu APG I.

System APG II (2003) jest następcą systemu APG I (1998). Taksonomowie śledzący postępy w zakresie badań molekularnych aktualizują i uszczegóławiają na bieżąco system. Przykładem takiego przedsięwzięcia jest Angiosperm Phylogeny Website. W 2009 opublikowana została zmieniona wersja systemu oznaczona jako system APG III.

Klasyfikacja 
Uproszczony schemat klasyfikacji okrytonasiennych w systemie APG II (klady na jednym poziomie oznaczonym tą samą liczbą są dla siebie siostrzane, wraz ze wzrostem liczby kolejne klady są coraz młodsze):

 1. Amborellaceae
 1. Klad siostrzany:
 2. Nymphaeaceae
 2. Klad siostrzany:
 3. Austrobaileyales
 3. Klad siostrzany:
 4. Chloranthaceae
 4. Klad magnoliowych (magnoliiids):
 5. Klad siostrzany:
 6. Canellales
 6. Piperales
 5. Klad siostrzany:
 6. Laurales
 6. Magnoliales
 4. Klad jednoliściennych (monocots):
 5. Acorales
 5. Klad siostrzany:
 6. Alismatales
 6. Klad siostrzany:
 7. Asparagales
 7. Dioscoreales
 7. Liliales
 7. Pandanales
 7. Klad komelinowych (commelinids):
 8. Dasypogonaceae
 8. Arecales
 8. Poales
 8. Klad siostrzany:
 9. Commelinales
 9. Zingiberales
 4. Ceratophyllaceae
 4. Klad dwuliściennych właściwych (eudicots):
 5. Ranunculales:
 5. Klad siostrzany:
 6. Sabiaceae
 6. Proteales
 6. Klad siostrzany:
 7. Buxaceae
 7. Trochodendraceae
 7. Klad późnych dwuliściennych właściwych (core eudicots):
 8. Gunnerales
 8. Klad siostrzany:
 9. Klad siostrzany:
 10. Aextoxicaceae
 10. Berberidopsidaceae
 9. Klad siostrzany:
 10. Dilleniaceae
 10. Caryophyllales
 9. Santalales
 9. Klad siostrzany:
 10. Saxifragales
 10. Klad różowych (rosids):
 11. Crossosomatales
 11. Geraniales
 11. Myrtales
 11. Klad różowych właściwych (eurosids):
 12. Klad różowych właściwych I (eurosids I):
 13. Klad siostrzany:
 14. Celastrales
 14. Malpighiales
 14. Oxalidales
 13. Klad siostrzany:
 14. Fabales
 14. Rosales
 14. Klad siostrzany:
 15. Cucurbitales
 15. Fagales
 12. Klad różowych właściwych II (eurosids II):
 13. Brassicales
 13. Klad siostrzany:
 14. Malvales
 14. Sapindales
 9. Klad astrowych (asterids):
 10. Cornales
 10. Klad siostrzany:
 11. Ericales
 11. Klad astrowych właściwych (euasterids):
 12. Klad astrowych właściwych I (euasterids I):
 13. Garryales
 13. Klad siostrzany:
 14. Gentianales
 14. Lamiales
 14. Solanales
 12. Klad astrowych właściwych II (euasterids II):
 13. Aquifoliales
 13. Klad siostrzany:
 14. Apiales
 14. Asterales
 14. Dipsacales

Kladogram:

Zobacz też 
 PhyloCode
 Kladystyka

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Systematyka APG II roślin okrytozalążkowych występujących w Polsce

Taksonomia roślin